Le Championnat de Macédoine de football 2001-2002 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}



Tour final 

|}

Groupe de relégation 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
2001 en république de Macédoine
2002 en république de Macédoine